Smaragdus (lateinisch) steht für:
 Smaragd, ein grüner Edelstein
 Smaragdus (Märtyrer) († 304), Märtyrer, in Verbindung mit Cyriacus (Heiliger) und Largus (Heiliger)
 Smaragdus, Exarch von Ravenna (584/585–589/590, 603–608[?])
 Ardo Smaragdus, OSB († 843), Hagiograph, Verfasser der Vita des Benedikt von Aniane

Siehe auch:
 Smaragd von Saint-Mihiel (8. Jh.), Exeget, Grammatiker, Verfasser des ersten karolingischen Fürstenspiegels Via Regia